Gembol kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gembol, Ngawi, by, 
 Gembol, Banjarnegara, by, 
 Gembol, Blora, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar